Brömserhof bezeichnet:

 Brömserhof (Lübeck), kleines Palais des Spätbarock im Aegidienviertel der Lübecker Altstadt
 Brömserhof (Rüdesheim am Rhein), ehemaliger Adelssitz und Gutshof in der Oberstraße in Rüdesheim am Rhein